Las siglas AFC pueden referirse a:

Tecnología 
 AFC, pila de combustible.

Deporte 
AFC, la Confederación Asiática de Fútbol, una de las seis confederaciones de asociaciones nacionales de fútbol soccer integrantes de la FIFA.
AFC, la American Football Conference, una de las dos agrupaciones de equipos de fútbol americano que forman parte de la National Football League.

Clubes de fútbol 
 Aberdeen F.C.
 Academia F. C.
 Académica FC
 Adelaide F.C.
 Almondsbury F.C.
 Altrincham F.C.
 Alvechurch F.C.
 Alveston F.C.
 Andover F.C.
 Appledore F.C.
 Arbroath F.C.
 Argonauts F.C.
 Arsenal F.C.
 Arundel F.C.
 Aveley F.C.
 Arsenal Fútbol Club
 Argentina Football Club
 Otros clubes de fútbol en los que AFC representa Association Football Club o Athletic Football Club como:
 A.F.C. Bournemouth
 A.F.C. Telford United
 AFC Wimbledon
 Leeds United A.F.C.
 Sunderland A.F.C.
 A.F.C. Ajax de Ámsterdam.

Otros usos 
 Administradora de Fondos de Cesantía, institución chilena.
 Australian Flying Corps.